Sezon (1995/1996) był 93. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Igor Niczenko, który w barwach klubów Ferencvárosi TC i Innstadt Stadler FC strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 Fehérvár Parmalat '96 FC - Diósgyőri FC 2-1, 2-2
 Győri ETO FC - Matáv SC Sopron 2-0, 1-2
 Rákóczi-Kaposcukor FC - Békéscsabai Előre FC 0-0, 0-5
 Tiszakécske FC - Pécsi Mecsek FC 0-0, 0-0 (karne: 3-5)

Zespoły Fehérvár Parmalat '96 FC, Győri ETO FC, Békéscsabai Előre FC i Pécsi Mecsek FC zagrały w Nemzeti Bajnokság I w następnym sezonie.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej